Assis Chateaubriand kan syfta på:

 Assis Chateaubriand (publicist) (1892–1968), en brasiliansk jurist, journalist, politiker och mediamogul.
 Assis Chateaubriand (kommun i Brasilien) – en kommun i Brasilien